Romo puede hacer referencia a:

 Rømø, la más meridional de las islas Frisias Septentrionales habitadas de Dinamarca.
 El cuerpo romo, término que se le da a un objeto cuyas facetas o vértices tienen una terminación obtusa.

Además, puede referirse a las siguientes personas:

 Ángel María Romo (n. 1955), profesor, botánico, explorador e investigador español.
 José Ramón González Romo (n. 1963), exfutbolista español.
 María Paula Romo (n. 1979), abogada y política ecuatoriana.
 Romo Sandjaja (1914-1948), sacerdote y mártir católico en Indonesia.